Bosse Falk, född 1934 i Stockholm, död 2015 var en svensk glaskonstnär, formgivare och illustratör.

Han utbildade sig på Konstfacks kvällskola 1951-1953. Han har formgivit glas för bland annat Lindshammars glasbruk.

Han var gift med målaren och textilkonstnären Karin Falk (född 1936). Bosse och Karin Falk drev tillsammans Galleri Berget i Västerhaninge.

Offentliga verk i urval
Fyra glasfönster för Sankt Eskils kyrka, Handen
Rosettfönster i Vendelsö kyrka 
Skulpturen Saltis vid Saltsjöbadens observatorium

Källor
Bosse Falk på www.lexikonettamanda.se/

Noter

Svenska glaskonstnärer
Födda 1934
Avlidna 2015
Män
Svenska illustratörer under 1900-talet
Svenska formgivare under 1900-talet
Konstnärer från Stockholm